Джонатан «Джон» Седа (; родился 14 октября 1970, Нью-Йорк, США) — американский актёр, получивший известность благодаря роли детектива Пола Фалзона в телесериале «Убойный отдел».

Биография 
Родители Джона переехали из Пуэрто-Рико в Манхэттен, где он и родился. Вскоре после его рождения семья переехала в Клифтон, Нью-Джерси. В Клифтоне Джон получил начальное и среднее образование. После окончания средней школы он устроился на работу в тренажёрный зал. По совету друзей Джон начал заниматься боксом.

Карьера 
Дебютом Джона стал фильм «Гладиатор», в котором он сыграл кубинского боксёра. В 1995 году Седа был номинирован на премию Spirit Awards в категории «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «А мне так нравится». В 1996 году на Каннском кинофестивале фильм «Ловец солнца» с Джоном в главной роли был номинирован на Золотую пальмовую ветвь. Первой главной ролью на широком экране стала роль Рикки Ортега в фильме «Король улиц», основанном на пьесе Уильяма Шекспира «Ричард III». В 2010 году Джон получил роль сержанта Джона Бейзилона в мини-сериале «Тихий океан». В 2011 году Джон снялся в фильме «Ларри Краун» с Томом Хэнксом в главной роли.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США